Diese Liste beschreibt die Erfolge und Mannschaft des Radsportteams Sport Vlaanderen-Baloise in der Saison 2018.

Erfolge in der UCI Europe Tour

Mannschaft

Weblinks 
 

Radsportteam 2018